Ирена Папас (грч. Ειρήνη Παππά, 3. септембар 1926 — 14. септембар 2022) била је грчка глумица. Рођена је као Ирена Лелеку (грч. Ειρήνη Λελέκου).

Филмографија 

|-
| 1951. || || -{Dead City}- || ||
|-
| 1953. || || -{The Man from Cairo}- || ||
|-
| 1953. || || -{Le infedeli}- || ||
|-
| 1954. || || -{Theodora, Slave Empress}- || ||
|-
| 1954. || Атила || -{Attila}- || ||
|-
| 1956. || || -{Tribute to a Bad Man}- || ||
|-
| 1958. || || -{Climax!}- || ||
|-
| 1959. || || -{Bouboulina}- || ||
|-
| 1961. || || -{The Guns of Navarone}- || ||
|-
| 1961. || Антигона (филм) || -{Antigone}- || ||
|-
| 1962. || Електра || -{Electra}- || ||
|-
| 1964. || || -{The Moon-Spinners}- || ||
|-
| 1964. || Грк Зорба || -{Zorba the Greek}- || ||
|-
| 1967. || || -{We Still Kill the Old Way}- || ||
|-
| 1968. || || -{L'Odissea}- || ||
|-
| 1968. || || -{The Brotherhood}- || ||
|-
| 1969. || З || -{Z}- || ||
|-
| 1969. || || -{A Dream of Kings}- || ||
|-
| 1969. || Ана од хиљаду дана || -{Anne of the Thousand Days}- || Катарина од Арагона ||
|-
| 1971. || || -{The Trojan Women}- || ||
|-
| 1971. || || -{Roma Bene}- || ||
|-
| 1972. || || -{1931: Once Upon a Time in New York}- || ||
|-
| 1972. || || -{Don't Torture a Duckling}- || ||
|-
| 1973. || Сутјеска || -{The Battle of Sutjeska}- || ||
|-
| 1974. || || -{Moses the Lawgiver}- || ||
|-
| 1974. || || -{Le farò da padre}- || ||
|-
| 1976. || || -{Mohammad, Messenger of God}- || ||
|-
| 1977. || || -{Blood Wedding}- || ||
|-
| 1977. || || -{Iphigenia}- || ||
|-
| 1979. || || -{Christ Stopped at Eboli}- || ||
|-
| 1979. || || -{Bloodline}- || ||
|-
| 1981. || || -{Lion of the Desert}- || ||
|-
| 1983. || || -{Eréndira}- || ||
|-
| 1985. || || -{Into the Night}- || ||
|-
| 1987. || || -{Chronicle of a Death Foretold}- || ||
|-
| 1987. || || -{High Season}- || ||
|-
| 1990. || || -{Nirvana Street Murder}- || ||
|-
| 1994. || Јаков || -{Jacob}- || ||
|-
| 1997. || Одисеј || -{The Odyssey}- || ||
|-
| 1998. || || -{Anxiety}- || ||
|-
| 2001. || Мандолина капетана Корелија|| -{Captain Corelli's Mandolin}- || ||
|-
| 2003. || || -{A Talking Picture}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Преминула Ирена Папас („Политика”, 14. септембар 2022)

Рођени 1926.
Умрли 2022.
Грчке глумице